Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Vijay Amritraj 6-4, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (Campioni)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Mark Cox /  Cliff Drysdale (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1975